Schweitzer steht für:

 Schweitzer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein Beruf aus der Milchwirtschaft, siehe Schweizer (Beruf)
 altes österreichisches Volumenmaß, siehe Schweizer (Einheit)

Sonstiges:
 Schweitzergletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Schweizer (Begriffsklärung)
 Ungleichung von Schweitzer